Дже́фферсон () — прізвище, особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Джефферсон (прізвище)
 Джефферсон (ім'я)

Топоніми

Джефферсон — назва декількох округів у США.
 Джефферсон — місто, штат Джорджія
 Джефферсон — місто, штат Айова
 Джефферсон — місто, штат Мен
 Джефферсон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Джефферсон — місто, штат Нью-Йорк
 Джефферсон — місто, штат Північна Кароліна
 Джефферсон — місто, штат Оклахома
 Джефферсон — місто, штат Орегон
 Джефферсон — місто в окрузі Грін, штат Пенсільванія
 Джефферсон — місто в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Джефферсон — місто, штат Південна Кароліна
 Джефферсон — місто, штат Південна Дакота
 Джефферсон — місто, штат Техас
 Джефферсон — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Джефферсон — місто, штат Вісконсин
 Джефферсон — місто в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Джефферсон — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Джефферсон — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Джефферсон — селище, штат Огайо
 Джефферсон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Джефферсон Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Джефферсон — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Джефферсон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Джефферсон — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія
 Джефферсон — гора (3201 м) у Каскадних горах, в штаті Орегон
 Джефферсон — гора (3642 м) у плато Інтермонтано, в штаті Невада